Die Bangkok Open III 2023 waren ein Tennisturnier, das vom 16. bis 22. Januar 2023 in Nonthaburi stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2023 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 15. und 16. Januar 2023 statt. Ausgespielt wurden sechs Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kam ein Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Stuhlschiedsrichter 
  Supreeth Kadavigere (Finale Doppel)
  Rogerio Santos
  Natthapol Chaiyadej
  Amorn Duangpinkum (Finale Einzel)
  Alongkorn Jitjark
  Saksophon Suksawat
  Teeranan Tanazang
  Ruslan Tursunov

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF)

ATP Challenger Tour 2023
Tennisturnier in Nonthaburi